Kahinda peut être :
 une localité :
 Kahinda, un village de la communauté rurale d’Oukout au Sénégal
 Kahinda, une localité du territoire de la Luilu dans la province du Lomami en République démocratique du Congo
 Kahinda, une localité du territoire de Nyunzu dans la province du Tanganyika en République démocratique du Congo
 Kahinda, un quartier de Kalemie dans la province du Tanganyika en République démocratique du Congo
 un aéroport :
 aéroport de Kalemie, aussi appelé aéroport de Kahinda, en République démocratique du Congo
 un nom de famille porté par :
 Adèle Kahinda, personnalité politique congolaise
 un prénom porté par :
 , personnalité politique ougandaise.